Кубок мира по лыжным гонкам () — ежегодное соревнование по лыжным гонкам, проводящееся Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Проходит с октября по март. Результаты спортсменов в отдельных гонках выражаются в баллах, по сумме которых в итоге определяются победители в нескольких дисциплинах среди мужчин и женщин. Неофициально Кубок мира стал проводиться с сезона 1973/1974 годов, в сезонах 1978/1979 и 1980/1981 годов соревнование проводилось FIS в качестве эксперимента, с сезона 1981/1982 годов Кубок мира проводится официально. Особые этапы Кубка мира: «Tour de Ski» (с сезона 2006/2007),  (с сезона 2007/2008) и «Nordic Opening» (с сезона 2010/2011).

История 
Первый официальный Кубок мира прошёл в сезоне 1981/1982. До этого с 1973/1974 проводились неофициальные соревнования. С сезона 1996/1997 года в программу были включены спринтерские соревнования, были введены спринтерский и дистанционный зачёты. В 2000-е дистанционные гонки постепенно вытеснялись из программы, спринт из-за своей зрелищности стал присутствовать почти на каждом этапе. С 2006/2007 года проходит новогодне-рождественская многодневка Tour de Ski, результат которой во многом определяет итоговое положение.

Дисциплины

Начисление очков 
Результаты соревнований Кубка мира переводятся на основе системы FIS в очки.
На этапах многодневки Tour de Ski, Nordic Opening и Финала Кубка мира, традиционно проходящего в Фалуне, очки за этапы идут с коэффициентом 0,5. Зато за общую победу тридцатка лучших награждается на Tour de Ski коэффициентом 4 (то есть за победу дополнительно 400 очков), на Nordic Opening и Финале — 2 (победа — 200 очков).

Места проведения 
По состоянию на конец сезона 2019/2020

Призёры 
 Основная статья:

Мужчины 

 1  Неофициальные соревнования
 2  Экспериментальные соревнования

Женщины 

 3  Неофициальные соревнования

Кубок наций 
Из результатов всех спортсменов женского и мужского пола одной страны рассчитывали победителей Кубка наций.

Лидеры по количеству побед в отдельных гонках 

В общем количестве побед учитываются как победы на отдельных этапах непосредственно Кубка мира (как спринтерских, так и дистанционных), так и победы на отдельных этапах многодневок в рамках Кубка мира (Nordic Opening, Тур де Ски, финал Кубка мира). Синим выделены лыжники, продолжающие карьеру.

Мужчины

Женщины

См. также 
Кубок мира — список соревнований, в которых разыгрывается Кубок мира.

Ссылки 
 
 Лыжные гонки на FIS-Ski.com

Кубок мира по лыжным гонкам